G.I. Joe kan syfta på:

 G.I. Joe – en serie actionfigurer, producerade av leksaksföretaget Hasbro
 G.I. Joe (NES-spel) – ett datorspel baserat på actionfigurerna
 G.I. Joe: A Real American Hero (Marvel Comics) – en tecknad serie
 G.I. Joe: A Real American Hero (Devil's Due) – en tecknad serie
 G.I. Joe (IDW) – en tecknad serie från IDW Publishing
 G.I. Joe: Cobra Strike – ett datorspel till Atari 2600 från 1983
 G.I. Joe: A Real American Hero (TV-serie, 1985) – en TV-serie från 1985
 G.I. Joe: A Real American Hero (TV-serie, 1989) – en TV-serie från 1989
 G.I. Joe: A Real American Hero (datorspel, Epyx) – ett datorspel från Epyx till Apple II och Commodore 64 från 1985
 G.I. Joe: The Movie – en tecknad långfilm från 1987
 G.I. Joe (datorspel, NES) – ett TV-spel till NES från 1991
 G.I. Joe (arkadspel) – ett arkadspel gjort av Konami från 1992
 G.I. Joe: The Atlantis Factor – ett TV-spel till NES från 1992
 G.I. Joe: The Rise of Cobra – en långfilm från 2009
 G.I. Joe: Retaliation – en långfilm från 2013
 G.I. Joe's 200 2002 – deltävling i CART World Series 2002
 G.I. Joe's 200 2003 – deltävling i CART World Series 2003
 G.I. Joe's Champ Car Grand Prix of Portland 2005 – deltävling i Champ Car 2005
 G.I. Joe: Sigma 6 – en japansk TV-serie från 2005

Se även
 Action Force – en serietidning baserad på G.I. Joe som gavs ut av Satellitförlaget 1988-1990
 Action Force (spel) – ett datorspel baserat på G.I. Joe från Virgin Interactive till Commodore 64 från 1987